PKP1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 747 амінокислот, а молекулярна маса — 82 861.

Кодований геном білок за функціями належить до білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі як клітинна адгезія. 
Локалізований у ядрі, клітинних контактах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки